058  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kaliningrad